Fischersbach und Fischersbachl sind Gewässernamen:

 Fischersbach (Iller), linker Zufluss der Iller bei Fischers, Markt Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Fischersbachl, linker Zufluss der Rauhen Ebrach bei Unterharnsbach, Markt Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern

Siehe auch:
 Fischerbach